Средиземноморские игры — мультиспортивные региональные соревнования, в которых принимают участие сборные стран территориально расположенных вокруг Средиземного моря, расположенные в трёх частях света — в Европе, Азии и Африке.

Идея проведения игр возникла в 1948 году и была поддержана МОК. Первые Средиземноморские игры были проведены в 1951 году в египетском городе Александрия, соревнования прошли по 13 видам спорта, в которых приняло участие 734 атлета из 10 стран. С тех пор игры проводятся без перерыва с интервалом раз в четыре года. С 1951 по 1991 год соревнования проводились в год предшествующий проведению летних Олимпийских игр, с 1993 года игры проводятся в год, следующий за Олимпийским. В 1955 году во время проведения II Средиземноморских игр в Барселоне было принято решение о формировании комитета, контролирующего проведение игр. Этот комитет был создан в 1961 году и получил название «», его штаб-квартира располагается в Афинах. Непосредственной организацией проведения игр в равной степени занимаются МОК, Комитет Средиземноморских Игр и Олимпийский Комитет страны, являющейся хозяйкой игр. Эмблемой игр является голубое полотнище с изображением трёх белых пересекающихся колец, символизирующих Европу, Азию и Африку пересекающих у Средиземного моря, в нижней части кольца размыты волнистой линией, как будто погружены в Средиземное море. Данная эмблема используется, начиная с игр 1979 года. За историю проведения игр лучших показателей в неофициальном общекомандном зачёте добились спортсмены Италии и Франции. Все города принимающие игры за исключением одного (Касабланка), расположены на побережье Средиземного моря.

Участники игр 

В число стран-участниц не входит расположенный на Средиземном море Израиль, исключённый под давлением арабских стран-участниц, и входят не имеющие выхода к Средиземному морю Сербия, Северная Македония, Сан-Марино и Андорра. Рассматривается вопрос об участии ещё ряда стран, не имеющих выхода к Средиземному морю, таких, как Болгария и Португалия и ряд арабских стран.

В играх 2018 года, приняли участие спортсмены 26 стран:

 Африка:
 Алжир, Марокко, Египет, Ливия и Тунис.
 Азия:
 Ливан, Сирия, и Турция (частично в Европе).
 Европа:
 Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Хорватия, Франция, Греция, Италия, Косово, Северная Македония, Мальта, Монако, Черногория, Португалия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания и Кипр.

Соревнования

Средиземноморские игры

Средиземноморские  Пляжные игры

Виды спорта 
В программу XV Средиземноморских игр 2005 были включены следующие виды спорта:

  Плавание
  Водное поло
  Стрельба из лука
  Лёгкая атлетика
  Баскетбол
  Спорт-буль
  Бокс
  Гребля на байдарках и каноэ
  Велоспорт

  Конный спорт
  Фехтование
  Футбол
  Гольф
  Спортивная гимнастика
  Художественная гимнастика
  Гандбол
  Карате
  Дзюдо

  Академическая гребля
  Парусный спорт
  Стрельба
  Настольный теннис
  Теннис
  Волейбол
  Пляжный волейбол
  Тяжёлая атлетика
  Борьба

Медальный зачёт за всю историю соревнований (1951—2018)

Примечания

Ссылки 

Средиземноморские игры
Средиземноморье